В химии, раскраска по CPK (, ) — популярная схема цветового обозначения атомов различных химических элементов в молекулярных моделях. Данная схема названа в честь молекулярной модели CPK, созданной Робертом Кори и Лайнусом Полингом и усовершенствованной Уолтером Колтуном.

История 
В 1952 году, Кори и Полинг опубликовали описание объёмной модели белков и других биомолекул, которую они создали в Калифорнийском технологическом институте.
Их модель представляла атомы деревянными шариками, раскрашенными в яркие цвета, соответствующие химическим элементам. Их цветовая модель включала:
 белый для водорода
 чёрный для углерода
 голубой для азота
 красный для кислорода
Они также построили уменьшенные модели, используя пластиковые шарики такой же цветовой схемы.

В 1965 году Колтун запатентовал улучшенную версию модели Кори-Полинга. В своём патенте он упоминает следующие цвета:
 белый для водорода
 чёрный для углерода
 синий для азота
 красный для кислорода
 тёмно-жёлтый для серы
 пурпурный для фосфора
 оттенки от светло- до тёмно-зелёного соответственно для галогенов (F, Cl, Br, I)
 серебряный для металлов (Co, Fe, Ni, Cu)

Типичные цветовые обозначения 
Типичные цветовые обозначения в CPK включают:

Некоторые из цветов CPK мнемонически связаны с цветами чистых элементов или их соединений. Например, водород — бесцветный газ, углерод в виде угля или графита чёрный, многие формы серы имеют жёлтый цвет, хлор — зеленоватый газ, бром — тёмно-красная жидкость, иод в эфире фиолетовый, одна из аллотропных модификаций фосфора имеет красный цвет, железная ржавчина имеет тёмно-оранжевый оттенок, и т. д. В случае других элементов, таких как кислород и азот, выбор цвета менее понятен. Вероятно, красный цвет для кислорода был выбран потому что он часто ассоциируется с горением, а голубой цвет для азота обусловлен тем, что это главный компонент земной атмосферы, имеющей голубой оттенок.

Современные варианты 
Следующая таблица представляет собой цвета, назначаемые каждому элементу в популярных компьютерных программах. Колонка C содержит изначальные цвета Кори и Полинга, колонка K содержит цвета из патента Колтуна. Колонка J описывает цветовую схему, используемую молекулярным визуализатором Jmol. Колонка R описывает цветовую схему, используемую программой RasMol; в случае если указаны два цвета, второй актуален для версий 2.7.3 и выше. Все цвета даны приблизительно и могут зависеть от дисплея и настроек видео.

Примечания

Ссылки 
 What is the basis for the CPK color scheme? Which colors is used for which atom?
 Physical Molecular Models
 Модель Кори-Полинга-Колтуна: стандарт «молекулярного конструктора»

Молекулы
Моделирование
Атомы